Anicius peut désigner:
 Dans la Rome antique, le gentilice de la gens Anicia ;
 En biologie, Anicius est un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Salticidae dont une des espèces est l'Anicius dolius.